Omar Santiago Rodríguez Estupiñán (Bogotá, Colombia; 25 de noviembre de 1996) es un futbolista colombiano. Juega de arquero y actualmente milita en Valledupar de la Categoría Primera B colombiana.

Clubes

Palmarés

Campeonatos nacionales

Enlaces externos 
 Ficha en Soccerway

Nacidos en Bogotá
Futbolistas bogotanos 
Futbolistas de Colombia
Futbolistas del Club Llaneros
Futbolistas del Independiente Santa Fe
Guardametas de fútbol